Corral Quemado puede referirse a:

 Corral Quemado, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 Puerta de Corral Quemado, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 Corral Quemado, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Corral Quemado, localidad de la provincia de Santiago, Chile;
 Pueblo de Corral Quemado, pueblo de región de Coquimbo, Chile;
 Corral Quemado, localidad de Perú.